Бакта́с — река в России, в Каргасокском районе Томской области. Устье реки находится в 287 км по левому берегу реки Тым. Длина реки составляет 45 км.

Приток: Беловодная (левый).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Васюган до впадения реки Вах, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Топографические карты

Примечания 

Притоки Тыма
Реки Каргасокского района